Friderik Avgust je pogosto ime za saške vladarje:

Friderik Avgust I., Močni, saški volilni knez v letih 1694-1733 in poljski kralj Avgust II. v letih 1697-1704 in 1709-1733
Friderik Avgust II., saški volilni knez  v letih 1733-1763 in poljski kralj Avgust III. v letih 1734-1763
Friderik Avgust III., Pravični, saški volilni knez v letih 1763-1806 in saški kralj Friderik Avgust I., v letih 1806-1827 
Friderik Avgust II., saški kralj v letih 1836-1854
Friderik Avgust III., saški kralj v letih 1904-1918